Avrainville kan syfta på:

 Avrainville, Meurthe-et-Moselle, fransk kommun i departementet Meurthe-et-Moselle
 Avrainville, Vosges, fransk kommun i departementet Vosges
 Avrainville, Essonne, fransk kommun i departementet Essonne